Mosaics – album di Mark Heard del 1985
 Mosaics – album dal vivo di Graham Collier del 1971
 Mosaics Within Mosaics – album dei Circulatory System del 2014

Pagine correlate 
 Mosaic (disambigua)
 Mosaico (disambigua)